Константи́н Ме́льников:
 Мельников, Константин Олегович (род. 1955) — современный художник-постановщик кинофильмов.
 Мельников, Константин Дмитриевич (ок. 1851—?) — русский революционер, узник Шлиссельбургской крепости.